La serie Lo spot della settimana è stata pubblicata su Topolino dal n. 1675 del 3 gennaio 1988 al n. 1779 del 31 dicembre 1989, per un totale di 104 ministorie composte da sei vignette disposte su due tavole, disegnate da Guido Scala, nelle quali i personaggi Disney hanno a che fare con parodie di famosi prodotti. In seguito passò a chiamarsi Lo sport della settimana, e in questo caso venivano riviste in maniera divertente alcune discipline sportive.

Fumetti Disney